Кылыч — многозначное слово:
 Кылыч — вид турецкой сабли
 Кылыч — киргизское мужское имя, обозначающее «меч».
 Кылыч, Акиф Чагатай (род. 1976) — турецкий политик.
 Кылыч, Гюндюз (1918—1980) — турецкий футболист, нападающий, тренер.
 Кылыч, Доганай (род. 1996) — турецкий футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Кылыч, Любовь Владимировна (девичья фамилия — Соколова; род. 1977) — российская волейболистка.
 Молдо Кылыч (1866—1917) — киргизский поэт-импровизатор, акын-письменник.
 Кылыч, Якуп (род. 1986) — турецкий боксер-любитель выступающий в полулёгкой весовой категории.